Хоки — многозначный термин.

 Хоки — посёлок в Японии, находящийся в уезде Сайхаку префектуры Тоттори.
 Хоки — девиз правления (нэнго) японского императора Конин с 770 по 781 год.
 Хоки — историческая провинция Японии в регионе Тюгоку на западе острова Хонсю. 
 Хоки — Macruronus Magellanucis, промысловая рыба семейства мерлузовых, обитающая в Атлантическом и Тихом океанах.